«Единый список — Красно-зелёная коалиция» (Красно-зелёный альянс, ) — левая политическая партия в Дании.

История 
Коалиция была учреждена в 1989 году тремя организациями — партией «Левые социалисты» (ЛС), Коммунистической партией Дании (КПД) и троцкистской Социалистической рабочей партией (СРП). В 1991 году к Коалиции присоединилась небольшая маоистская Коммунистическая рабочая партия (КРП). Годом ранее на вступление КРП компартией было наложено вето. В 1994 году КРП прекратила своё существование.

Изначально «Единый список» создавался с целью укрепить влияние партий левого крыла, за которые подавалось всё меньше голосов на выборах. Занимая позиции левее Социалистической народной партии, основатели Красно-зелёной коалиции вместе с тем надеялись привлечь в неё «Зелёных», «Общий курс» (популистский, просоветский и крайне евроскептический откол 1986 года от КПД) и гуманистов, создав широкое прогрессивное движение. В 2006 году решение о коллективном вхождении в состав Красно-зелёной коалиции приняли «Международные социалисты», местная секция Международной социалистической тенденции.

Современное состояние 
В настоящее время Красно-зелёная коалиция функционирует как независимая партия на основе индивидуального членства. Партии-основатели формально не являются членами Коалиции. Коалиция взаимодействует с Социалистическим молодёжным фронтом, основанным в 2001 году на базе существовавшей с 1992 года организации «Rebel» (Революционная социалистическая молодёжь). СМФ остаётся независимым от партийных структур, ориентируется на внепарламентскую и революционную деятельность, представляя сторонников широкого спектра взглядов — от демократических социалистов до анархистов.

Красно-зелёные представлены в Фолькетинге с 1994 года, и являются самой левой фракцией парламента. На всеобщих выборах 2005 года Коалиция получила 3,4 % голосов избирателей и 6 из 179 депутатских мест, на выборах 2007 г. — 2,2 % голосов и 4 места. По итогам европейских выборов 2009 года депутатом Европарламента стал член СРП и Красно-зелёной коалиции Сёрён Сённергор, баллотировавшийся от Народного движения против ЕС, занял кресло депутата Европарламента. На следующих выборах в Европарламент 2014 года от Народного движения против ЕС вновь была избрана представительница Красно-зелёной коалиции — Рина Ронья Кари. На выборах 2019 года от Красно-зелёной коалиции избран .

Красно-зелёные до 2011 года не входили в правящую коалицию, но порой вместе с Социалистической народной партией оказывали внешнюю поддержку левоцентристским правительствам социал-демократов.

15 сентября 2011 году на парламентских выборах в Дании победила оппозиционная коалиция («красный блок») из четырёх партий: Социал-демократическая, Социалистическая народная, леволиберальная «Радикальная Венстре» и Красно-зелёный альянс. По предварительным данным, оппозиционному блоку отдали свои голоса 50,3 % избирателей. Красно-зелёные добились значительного успеха на этих выборах, показав наилучший результат за всю историю — 6,7 % голосов избирателей и рост представительства с 4 до 12 депутатов, среди которых два члена троцкистского Четвёртого интернационала. Они поддержали создание левоцентристского правительства социал-демократки Хелле Торнинг-Шмитт, но в кабинет министров не вошли и уже вскоре выступили против неолиберальной налоговой реформы правительства и его соглашения с либерально-консервативной оппозицией, отозвав свою парламентскую поддержку.

На местных выборах 2013 года Красно-зелёный альянс совершил прорыв, получив 6,9 % голосов и проведя в местные советы 119 депутатов — на 105 больше, чем было. В Копенгагене красно-зелёные с 17 % вышли на второе место после социал-демократов. В опросах перед парламентскими выборами 2015 года партии пророчили рост голосов до 12-14 %, особенно за счёт молодых избирателей, но в итоге часть её электората перехватила новая экологическая партия «Альтернатива». Таким образом, список Красно-зелёной коалиции получил почти 8 %, однако и это позволило ей стать четвёртой по значимости парламентской силой Дании.

Политическая деятельность 

Красно-зелёные выступают против более тесной интеграции Дании в Европейский союз, за роспуск блока НАТО, за улучшение положения малоимущих слоёв населения, сокращение рабочей недели до 30 часов и создание новых рабочих мест в государственном и самоуправляющемся секторе. Альянс призывает защитить социальные гарантии, введённые предшествующими социал-демократическими правительствами, и расширить их за счет увеличения взносов с лиц, получающих наибольшие доходы, налоги на спекулятивные доходы, а также за счет отмены государственных субсидий частным фирмам. Красно-зелёные выступают против сокращения расходов на социальные нужды и против приватизации. В области развития демократических свобод они добиваются ограничения полномочий полиции и введения свободного въезда для беженцев из-за рубежа. Важное место в их программе занимает защита окружающей среды.

Партия особо ориентируется на защиту интересов молодёжи, женщин и этнических меньшинств, что в значительной степени предопределяет критерии представительства Красно-зелёной коалиции в избирательных списках. Так, одним из депутатов, избранных от красно-зелёных в Фолькетинг, является Йоханне Шмидт-Нильсен, 1984 года рождения (перед дебатами накануне парламентских выборов 2007 года лидер Консервативной народной партии поначалу принял за секретаршу и попросил у неё кофе). Неоднозначную реакцию на тех выборах вызвало выдвижение партией кандидатуры Асмаа Абдул-Хамид, верующей мусульманки, отказывающейся снять хиджаб, несмотря на социалистические убеждения. В ответ внутри Красно-зелёной коалиции была организована антирелигиозная сеть, стремящаяся преобразовать партию в строго атеистическую и основанную на материалистических принципах.

Организация 
Политической особенностью партии является то, что в ней нет председателя — руководящие функции выполняет Исполнительный комитет из 25 человек. Кроме того, член парламента должен отдавать часть своей депутатской зарплаты в партию — так, чтобы годовой доход парламентария был сопоставим с доходом квалифицированного рабочего.

КЗК состоит из регионов (region), регионы из отделений (afdeling), по одному на локальный округ (lokalområde).

Высший орган — годовое собрание (Årsmødet), между годовыми собраниями — главное правление (hovedbestyrelse), высшие органы отделений — генеральные собрания (generalforsamlingen), между генеральными собраниями — правления отделений (afdelingsbestyrelsen).

Партия является одной из соосновательниц объединения «Европейские антикапиталистические левые». Также взаимодействует с другими международными объединениями, включая Европейский альянс движений, критически относящихся к ЕС (The European Alliance of EU-critical Movements), Новый европейский левый форум (The New European Left Forum) и партию Европейские левые.

В 2010 году численность членов Красно-зелёной коалиции достигла 5111 человек, что на 16,9 % превысило показатель предыдущего года. К 2012 году её численность почти удвоилась и достигла 9385 членов.

Участие в выборах

Примечания

Ссылки 
 

Левосоциалистические партии
Зелёные политические партии
Дания
Политические партии Дании
Коалиции партий
Демократический социализм
Политические партии, основанные в 1989 году